Mito – narrazione investita di sacralità relativa alle origini del mondo o alle modalità con cui il mondo stesso e le creature viventi hanno raggiunto la forma presente 

 Mito – città giapponese, capoluogo della prefettura di Ibaraki

 Alfa Romeo MiTo –  vettura prodotta dalla Alfa Romeo a partire dal 2008
 Cagiva Mito –  motocicletta prodotta dalla Cagiva a partire dal 1990

 MITO SettembreMusica –  festival musicale nato a Torino nel 1978 che coinvolge oggi anche la città di Milano